Bowles Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bowles Lake (Illinois)
 Bowles Lake (Maine)
 Bowles Lake (Wisconsin)